Mikołaj Małachowski (zm. 1557) – podstarości łęczycki, stolnik łęczycki
 Mikołaj Małachowski (1519–1575) – kasztelan spicymierski
 Mikołaj Małachowski (1730–1784) – wojewoda łęczycki i sieradzki